Montgermont est le nom de :

 la commune de Montgermont, en Ille-et-Vilaine en Bretagne, France ;
 le château de Montgermont, à Pringy en Seine-et-Marne, Île-de-France, France.
 Fanny Montgermont, une dessinatrice française née en 1977.